Азадистан (, буквально Страна Свободы) — государство, провозглашённое на территории Иранского Азербайджана в начале 1920 года Демократической партией, возглавляемой Шейхом Хиябани, и просуществовавшее до сентября 1920 года, когда движение было подавлено иранскими войсками.

История 

Демократическая партия Южного Азербайджана начала свою открытую деятельность в 1917 году, а 9 апреля того же года вышел в свет первый номер газеты «Таджаддуд».

Османская армия, оккупировавшая иранские земли во время Первой мировой войны, заняла города Тебриз и Урмия. Шейх Мохаммад Хиябани и его товарищи, выступавшие против оккупации азербайджанской территории османской армией, были арестованы и увезены, когда войска покинули Тебриз. После вывода османской армии в ноябре 1918 года Хиябани вернулся в Иран и возобновил деятельность Демократической партии Азербайджана. В мае 1920 года в Тебризе был организован большой митинг под руководством Демократической партии, на котором призвали к усилению борьбы против империалистов и иранских реакционных сил. В ходе митинга было сказано, что «Азербайджан всегда был лидером свободы на протяжении всей истории Ирана» и предложено «по этой причине правильнее называть его «Азадистан» (страна свободы), а не провинцией Азербайджана». Предложение было принято участниками митинга. После этого митинга восстание распространилось на другие города Азербайджана: Зенджан, Марага, Мияна, Ахар, Хой, а затем и в Ардебиле. 22 июня 1920 года Демократическая партия Азербайджана единогласно решила сформировать национальное правительство. Председателем национального правительства был избран шейх Мохаммад Хиябани. 22 июня 1920 года Хиябани переехал в Алагапи в качестве премьер-министра. Это было первое демократическое национальное правительство в истории Южного Азербайджана. Вместо слова «Азербайджан» на всех досках и государственных листовках было написано «провинция Азадистан». Ряд противников Хиябани, в том числе доктор Зейналабдин хан, Мирза Багир Талия, Гусейнага Фишангчи (редактор газеты «Тебриз»), Султанзаде и другие, начали работать против восстания и тайно ушли в Эйнуддовлу. Другая группа во главе с редактором газеты «Клиди-Ниджат» Г. Рзазаде, подчинённой немецкой организации Kart Vispcho, под названием Социал-демократическая партия начала работать против Демократической партии Азербайджана. Он встретился с главой британского политического управления Хиябани, который приехал сюда, чтобы изучить ситуацию в Тебризе, и спросил его, каковы требования Азербайджана. Хиябани сказал: «Азербайджан является неотъемлемой провинцией Ирана. Народ Азербайджана хочет реализации конституции, которую он купил ценой собственной крови, а также практики консультаций и реформ во всей стране»''.

Как глава национального правительства, Хиябани начал реформы в Тебризе. В частности, он расширил жандармерию и создал под своим руководством Национальную гвардию. Руководителем образования был назначен известный азербайджанский просветитель Абулгасим Фуюзати. Она открыла две женские школы, Мухаммадия и Хикмет. Хиябани поручил вести в школах обучение на азербайджанском языке, пригласив нескольких учителей из иранской школы Иттихадийей в Баку. Он поручил изучать в школах персидский язык на азербайджанском языке. Главный финансовый директор и заместитель судьи, присланные из Тегерана, были возвращены в Тегеран, и были назначены новые люди. Хиябани придавал большое значение восстановлению мира в провинции. Прибывшие в Тебриз иностранцы говорили о высоком уровне мира в провинции, когда Хиябани был главой национального правительства. Вся административная работа, публикации, митинги и выступления проводились на турецком языке.

Чтобы подавить восстание и мятежников, Мирзе Хусейн хану Хашими, сыну Багир хана Саларимилли, начальнику Тебризской национальной гвардии и начальнику Тебризских казаков, было приказано атаковать Алагапи. После четырёх дней боев правительство Азадистана было распущено. Хиябани был убит 14 сентября 1920 года.

Рекомендации 
 Иранский Азербайджан
 История Азербайджана

Примечания 

История Ирана
Государства в истории Ирана
Появились в 1920-е годы в Иране